

Personnalités 

 Bernard Dadié (1916-2019), écrivain, académicien et homme politique ivoirien, ministre de la Culture ;
 Célestin Kodet Dadié (mort en 2008), homme politique ivoirien ;
 Dagmar Dadie-Roberg (1897-1966), sculptrice suédoise ;
 Gabriel Dadié (1891-1953), agriculteur, syndicaliste et homme politique français.